Denumirea de Săcal se poate referi la:
 Săcal, râu în România;
 Săcal, sat în județul Hajdú-Bihar, Ungaria.